Suh Hyo-won (andere Schreibweisen Seo Hyo-won oder auch Suh Hyowon; ; * 10. Mai 1987 in Gyeongju) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin.

Karriere 
Suhs sportliches Vorbild im Tischtennis ist Hyun Jung-hwa. Erste internationale Auftritte hatte sie bei den Korean Open 2002, 2005 und 2008, bei Letzteren konnte sie im U-21-Wettbewerb das Halbfinale erreichen. 2009 kam sie in der Weltrangliste zum ersten Mal unter die besten 100, im Jahr darauf holte sie ihre erste Pro-Tour-Medaille im Erwachsenenbereich, indem sie mit Park Mi-young ins Doppel-Halbfinale der Slovenia Open kam. Bis 2013 konnte sie sich in der Weltrangliste weiter verbessern und in diesem Jahr mehrere Erfolge feiern: Sie gewann durch einen 4:3-Erfolg über die Top-10-Spielerin Kasumi Ishikawa die Korea Open sowie im November die Polish Open, sodass sie Ende des Jahres an den World Tour Grand Finals teilnehmen konnte. Zudem spielte sie in diesem Jahr ihre erste Asien- und Weltmeisterschaft, wo sie im Einzel jeweils das Achtelfinale erreichte und dann gegen Ding Ning bzw. Liu Shiwen ausschied. Mit der südkoreanischen Mannschaft kam sie beim Team World Cup ins Viertelfinale, das gegen China verlorenging. Im Dezember belegte Suh Platz 12 in der Weltrangliste und war damit erstmals die bestplatzierte Südkoreanerin.

2014 nahm sie zum ersten Mal am World Cup teil, wo sie im Achtelfinale ausschied, und gewann sowohl bei den German Open als auch bei den Grand Finals die Silbermedaille. Von April bis Juni sowie im Januar 2015 belegte sie zudem Platz 8 der Weltrangliste. 2016 nahm sie zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil, kam im Einzel ins Achtel- und mit der Mannschaft ins Viertelfinale, wo sich das südkoreanische Team mit 2:3 Singapur geschlagen geben musste. Bei den German Open 2018 wurde sie nach einer Finalniederlage gegen Kasumi Ishikawa erneut Zweite, nachdem sie im Halbfinale die topgesetzte Feng Tianwei besiegt hatte. Im Mai traf sie mit dem südkoreanischen Team im WM-Viertelfinale auf Nordkorea. Die Teams traten allerdings nicht gegeneinander an, sondern zogen als Gesamtkoreanische Mannschaft ins Halbfinale ein, das dann gegen Japan  verloren wurde. Im Einzel konnte Suh 2018 zum ersten Mal das Viertelfinale des World Cups erreichen und sich zum fünften Mal für die Grand Finals qualifizieren, schied dort aber zum vierten Mal in der ersten Runde aus.

Bei der Weltmeisterschaft 2019 kam sie bis ins Achtelfinale, was ihr zuletzt 2013 gelungen war. Für die Olympischen Spiele in Tokio wurde Suh nicht nominiert, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt die laut Weltrangliste zweitbeste Südkoreanerin war, bei der WM 2021 erreichte sie das Viertelfinale, das sie gegen Sun Yingsha verlor.

Wissenswertes 
Suh hatte schon mit 20 Jahren einen Bandscheibenvorfall.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 23. Oktober 2019)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1987
Frau